Горњик Забже () је фудбалски клуб из Забжа, Пољска који се такмичи у Екстракласи. Клуб је основан 1948. године. Овај клуб је ранији серијски шампион Пољске и Куп освајач, али од 1988. није освојио ниједну титулу.

Успеси 
 Прваци - 14 пута: 1957, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1971, 1972, 1985, 1986, 1987, 1988
 Куп - 6 пута: 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972
 Супер куп - 1 пут: 1988
 четвртфинале Лиге шампиона
 Финалиста Финале Купа победника купова (1): 1969/70

Горњик у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званични сајт
 ФК Горњик Забже (90minut.pl)

Г